I Walk the Line (nummer), een nummer van Johnny Cash uit 1956
 I Walk the Line (album), een album van Johnny Cash uit 1964
 I Walk the Line (film), een film van John Frankenheimer uit 1970
 I Walk the Line (soundtrack), de soundtrack van deze film van Johnny Cash
 Walk the Line (album), een album van Mary Wilson uit 1992
 Walk the Line, een film van James Mangold uit 2005
 Walk the Line (soundtrack), de soundtrack van deze film